Pedro Antonio Taboada Zarza (Villarrica, Paraguay, 26 de agosto de 1848 - 16 de mayo de 1913, Villarrica, Paraguay) fue político paraguayo, fundador del Centro Democrático actual Partido Liberal y su primer presidente.

Biografía 

Antonio Taboada nació el 26 de agosto de 1848 en su casa en la ciudad de Villarrica. Sus primeros estudios fue en sus ciudad natal Villarrica, luego se traslado a Asunción y por último debía seguir sus estudios en el extranjero pero la guerra de la triple alianza modifico totalmente sus plantes.

Fue padre del ilustre pedagogo villarriqueño Ramón Indalecio Cardozo.

Fundación del Partido Liberal 

El Partido Liberal fue fundado el 10 de julio de 1887, en la ciudad de Villarrica con el nombre de Centro Democrático por un conjunto de ciudadanos liderados por Antonio Taboada siendo elegido como su primer presidente y su primer secretario general fue el periodista José de la Cruz Ayala alias "Alón", portavoz de la clase media y los sectores populares. El redactor del acta de su fundación fue Cecilio Báez. En 1890 paso a llamarse Partido Liberal.

Matrimonio y descendencia 
Don Antonio Taboada contrajo matrimonio en primeras nupcias con Doña Adelia Larramendi el 3 de mayo de 1880 en Villarrica y en segundas nupcias con Doña María Vera y Aragón el 14 de diciembre de 1896 en Villarrica, pero dejó numerosa descendencia con otras mujeres

 Con Doña Adelia Larramendi, tuvieron a Eusebio Arturo Taboada Larramendi, Isabel de Jesús Taboada Larramendi, Antonio Alberto Taboada Larramendi, Carlos Gregorio Taboada Larramendi,  Enrique Julián Taboada Larramendi, Juan Manuel Taboada Larramendi, Luis Trinidad Taboada Larramendi y Adelia Rosa Taboada Larramendi
 Con Doña María Vera y Aragón, tuvieron a Aníbal Alberto Taboada Vera y Aragón, María Sara Taboada Vera y Aragón y Edmundo Marciano Taboada Vera y Aragón
 Con Doña Josefa de la Cruz Cardoso Vayo, tuvieron a Ramón Indalecio Cardozo, Eliza Cardozo, Juana Cardozo y Federico Cardozo.
 Con Doña Asunción Báez, tuvieron a Filipina Taboada Báez y Rufino Héctor Taboada Báez
 Con Doña Francisca Vásquez, tuvieron a Ernesto Taboada Vásquez

Muerte 
Don Antonio Taboada fallece el 16 de mayo de 1913 en su ciudad natal Villarrica

Referencias 
Villarriqueños
Guaireños
Guaireños (Paraguay)
Paraguayos del siglo XIX

Bibliografía y fuentes documentales 
 ANTONIO TABOADA. FUNDADOR PRINCIPAL Y JEFE DEL PARTIDO LIBERAL PARAGUAYO (1848-1913). Por MANUEL PESOA. Talleres Gráficos de ORBIS S.A. Asunción – Paraguay 1979 (93 páginas).
 Orígenes del Partido Liberal paraguayo, 1870-1887. Por MANUEL PESOA

Véase También 

 Partido Liberal

__SIN_TDC__

